Мошенничество может означать:
 Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.
 Мошенничество (фильм, 1982) — криминальная комедия режиссёра Сидни Пуатье.
 Мошенничество (фильм, 1993) — американская телевизионная криминальная драма режиссёра Джона Флинна по роману Крэйга Смита Ladystinger.
 Мошенничество (фильм, 2013) — фильм, созданный Гордоном Корманом.

См. также 
 Мошенники